La Coupe de la CEV 2010-2011 est la  de la Coupe de la CEV, anciennement appelée Top Teams Cup.

Participants 
Le nombre de participants est basé sur le classement des pays:

Résultats

De Finale

de Finale

1/4 de Finale

Challenge round et final 
Lors du challenge round, les quatre vainqueurs des quarts de finale rencontrent respectivement quatre clubs issus de la première phase de la Ligue des champions 2010-2011

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|  Demi-finales

|-bgcolor=#AAAAFF
!colspan=9 align=left|  Finale

|}
 Golden set
  Dynamo Krasnodar (16-14)
  Chateau d'Ax Urbino (15-13)

Références

Liens externes 
2011 CEV Cup
Site Internet de la CEV - Confédération Européenne de Volleyball

Coupe de la CEV féminine
Europe F2
Volley-ball F2